Буймістер Валерій Григорович (1948) — український співак.
 Буймістер Людмила Анатоліївна (1985) — український політик.